Alekséiev (variants de la transcripció: Alexeyev, Alekseyev, Alexeiev, Alexeev o Alekseev, ) és un cognom comú que deriva del nom masculí Aleksei (Алексей). Sovint el mateix nom apareix en diferent transliteracions. Igualment el femeni del mateix nom Alekséieva (Alexeyeva, Alekseyeva, Alexeieva, Alexeyeva, Alekseeva).

Persones 
 Alekséiev (família), dinastia de mercaders russos dels segles  i 
 Aleksandr Ivànovitx Alekséiev, agent d'intel·ligència soviètica i diplomàtic, ambaixador a Cuba
 Aleksandr Nikolàievitx Alekséiev, diplomàtic rus, ambaixador a Sèrbia
 Aleksandr Iúrievitx Alekséiev, diplomàtic rus, ambaixador al Consell d'Europa
 Aleksandr Alekséiev (1891-1975), científic rus en el camp d'enginyeria elèctrica
 Aleksandr Alekséiev (nascut 1981), boxejador rus
 Al·la Alekséieva (b. 1934), remera russa
 Anatoli Alekséiev (1902–1974), pilot d'aeronau soviètic i Heroi de la Unió soviètica
 Andrei Alekséiev (1920–1943), agent d'exèrcit soviètic i Heroi de la Unió soviètica
 Borís Alekséiev (militar de marina) (1909–1972), oficial de l'armada soviètica i Heroi de la Unió soviètica
 Borís Alekséiev (pilot) (1913–1942), pilot d'aeronau soviètica i Heroi de la Unió soviètica 
 Borís Alekséiev (actor) (1911–1973), actor soviètic, l'artista de les persones de l'URSS
 Dmitri Alekséiev (nascut el 1947), pianista rus
 Dmitri Alekséiev (b. 1973), futbolista professional rus
 Fiódor Alekséiev (c. 1753–1824), pintor de paisatges rus
 Fedot Popov Alekséiev (?-c 1650) explorador siberià 
 Gueorgui Alekséiev (1881–1951), escultor rus i artista gràfic
 Gueorgui Alekséiev (pilot) (1917–1943), pilot d'aeronau soviètica i Heroi de la Unió soviètica
 Grigori Alekséiev (soldat) (1903–1944), Heroi i soldat de la Unió soviètica
 Kiril Alekséiev (nascut el 1981), jugador d'hoquei de gel rus
 Konstantín Stanislavski (1863–1938), nom d'etapa de l'actor Konstantin Alekséiev
 Lídia Alekséieva (nascut 1924), entrenador de bàsquet rus
 Liudmila Alekséieva, fundador de Grup d'Helsinki de Moscou i directora des de 1996
 Mikhaïl Alekséiev (1857–1918), oficial militar rus 
 Mikhaïl Iegórovitx Alekséiev (1949–2014), soviètic i rus especialista de llengues caucàsiques
 Mikhaïl Nikolàievitx Alekséiev (1918–2007), escriptor soviètic
 Mikhaïl Pàvlovitx Alekséiev (1896–1981), un crític literari soviètic i acadèmic
 Nikita Alekséiev (b. 1981), jugador d'hoquei de gel rus 
 Nikolai Alekséiev (activista de LGBT) (b. 1977), Activista de Drets dels Gais rus i Organitzador de l'Orgull Gai de Moscou
 Nikolai Alekséiev (1873–1972), revolucionari rus, Heroi del Treball Socialista
 Nikolai Alekséiev (alcalde de Moscou) (1852–1893), rus empresari, filantrop i figura pública
 Nikolai Alekséiev (pilot) (1919–1943), pilot d'aeronau soviètica i Heroi de la Unió soviètica
 Pàvel Alekséiev (1912–1985), pilot d'aeronau soviètica i Heroi de la Unió soviètica
 Piotr Alekséiev (1731–1801), eclesiàstic rus i escriptor
 Piotr Alekséievitx Alekséiev (1849–1891), revolucionari rus
 Piotr Alekséiev (1840–1891), químic rus
 Rostislav Alekséiev (1916–1980), dissenyador rus de l'OKB
 Semion Alekséiev, cap de l'Alekéiev OKB
 Serguei Alekséiev (1924–2013), polític rus
 Tatiana Alekséieva (nascut 1963), corredor rus dels 400 metres
 Vadim Alekséiev (nascut 1970), nedador de braça israelià 
 Valentín Alekséiev (1924–1994), historiador rus
 Valeri Alekséiev (desambiguació), diverses persones
 Vassili Alekséiev (1942–2011), aixecador de pesos rus 
 Vassili Mikhàilovitx Alekséiev (filòleg) (1881–1951), filòleg rus, sinologista, i acadèmic
 Vassili Mikhàilovitx Alekséiev (militar) (1900–1944), militar de l'exèrcit soviètic i Heroi de la Unió soviètica 
 Vassili Petróvitx Alekséiev (1896–1919), un dels fundadors d'organitzacions de la Joventut Comunista a Rússia
 Víktor Alekséiev (1914–1977), entrenador i atleta soviètic
 Vladímir Alekséiev (1852–1919), químic i físic rus
 Vladímir Alekséiev (almirall) (1912–1999), almirall soviètic i heroi de la Unió soviètica 
 Ievgueni Alekséiev (1985-), jugador d'escacs rus
Cognoms